Alexandre Réformatski peut faire référence à :
 Alexandre Alexandrovitch Réformatski, linguiste soviétique ;
 Alexandre Nikolaïévitch Réformatski, chimiste russe puis soviétique, père du précédent.